Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Rikl e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Jordi Burillo e László Markovits 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)
 David Rikl /  Tomáš Anzari (Campioni)

 Devin Bowen /  Brandon Coupe (semifinali)
 Jordi Burillo /  László Markovits (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1997